Семенцево — название населённых пунктов в России:
 Семенцево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Семенцево — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Семенцево — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Семенцево — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Семенцево — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Семенцево — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Семенцево — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.
 Семенцево — деревня в Кимрском районе Тверской области.
Семенцево — деревня в Торопецком районе Тверской области, Кудрявцевское сельское поселение.
Семенцево — деревня в Торопецком районе Тверской области, Скворцовское сельское поселение.
 Семенцево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Семенцево — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Семенцево — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Семенцево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Семенцево — деревня в Угличском районе Ярославской области.